Nils Håkansson kan avse:

 Nils Håkansson (kyrkomålare) – en senmedeltida kyrkomålare
 Nils Håkansson i Björstorp (1838–1925) – riksdagsman 1888–1890, 1892–1895
 Nils Håkansson (trädgårdsarkitekt) (1912–1994)
 Nils Håkanson (född 1975) – författare och översättare